Trillo steht für:

 Trillo (Huesca), Gemeinde in Spanien
 Kernkraftwerk Trillo, Kernkraftwerk in Spanien
 Arroyo Trillo, Fluss in Uruguay
 die italienische Bezeichnung von Triller (Musik)
 die spanische Bezeichnung eines Dreschschlittens

Trillo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Trillo (* 1939), argentinischer Radrennfahrer
 Carlos Trillo (1943–2011), argentinischer Comicautor
 Dennis Trillo (* 1981), philippinischer Schauspieler
 Federico Trillo (* 1952), spanischer Politiker, Verteidigungsminister im Kabinett Aznar von 2000 bis 2003
 Jean Trillo (* 1944), französischer Rugby-Union-Spieler
 John Albert Trillo (1915–1992), Bischof der Church of England